Вінницький соціально-економічний інститут — підрозділ Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» у місті Вінниця.

Про інститут 
Вінницький інститут Університету «Україна» Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації (Ліцензія МОН України АЕ № 636 від 10 березня 2015 року). 

Абітурієнтам

1.     
Програма
«Твій шанс» - можливість отримати два дипломи одночасно – України та
Європейського Союзу. Умови
програми: атестат про середню освіту + бажання навчатися в університеті у Європі. ЗНО НЕ ПОТРІБНО! Ваші
кроки: 1) звернутися у приймальну комісію Вінницького інституту Університету
«Україна»; 2) обрати спеціальності для навчання в Україні та Європі. Це може
бути  одна спеціальність  або декілька різних.

2.     
Вінницький інститут Університету «Україна» є
активним учасником програми Європейського Союзу Erasmus+.

3.     
Вартість навчання доступна і складає від 250 грн. на місяць. Усе залежить від
обраної спеціальності, форми навчання (денної / заочної / дистанційної / комбінованої)
та освітньо-кваліфікаційного рівня (бакалавр, спеціаліст, магістр).

4.      За підтримки
посольства США в Україні на базі інституту діє «Ресурсний центр для
молоді», який відкриває перед студентами інституту широкі можливості
працевлаштування. 

5.      Поглиблене вивчення іноземних мов: викладає
англійську мову – професор з США (штат Канзас) Л.Кауфман; волонтери-носії мови,
які безкоштовно навчають
студентів інституту англійської, польської, німецької; курси іноземних
мов із підготовкою до вступу в університети Європи.

6.     
Студенти інституту на заняттях фізичної культури
відвідують басейн «Авангард». 

7.     
При інституті діє автошкола. Студенти паралельно
отримують права на водіння автомобіля категорій 
А,В,С. Для студентів інституту 10% знижки.

8.     
В інституті діє Психологічний центр «Інсайт», Юридична
клініка, Центр фізичної реабілітації «Україна», під керівництвом
всесвітньовідомого науковця, Академіка АТН України, заслуженого діяча науки та
освіти України, директора Вінницької філії Українського науково-дослідного
інституту медицини транспорту, доктора медичних наук, професора Макаца В.Г., Академія
міжнародного співробітництва з креативної педагогіки, директором якої є
доктор педагогічних наук, професор Чернілевський Д.В. До складу академії
входять близько 200 провідних науковців та педагогів України та Зарубіжжя.

Після закінчення
Вінницького інституту Університету «Україна» та отримання диплома державного
зразка випускники працюють:

за спеціальністю
«правознавство»: в органах: правосуддя, самоврядування і виконавчої влади, внутрішніх
справ, митного контролю; в установах юстиції, антимонопольному комітеті,
інспектором в державній податковій службі, в юридичних службах установ і
організацій державної та недержавної форми власності і видів господарювання; прокурорами,
суддями, адвокатами, юрисконсультами, державними виконавцями,
експертами-криміналістами при УМВС України, в органах дізнання та слідства,
помічниками суддів судів загальної та адміністративної юрисдикції, провідними юристами
комерційних банків тощо; 

за спеціальністю
«Фізична реабілітація»/«Здоров’я людини», (диплом визнається у Росії та
Білорусі): фахівцями фізичної реабілітації в лікарнях, госпіталях, медичних і
санітарно-курортних закладах; в реабілітаційних центрах, інтернатних установах,
школах, гімназіях, міських та районних управліннях, в обласній психоневрологічній
лікарні ім. Ющенка; 

за спеціальністю
«Документознавство та інформаційна діяльність»: спеціалістами в
архівних органах, документознавцями, референтами-аналітиками, менеджерами органів
державної влади та управління; 

за спеціальністю  «Соціальна робота»: в усіх органах
соціальної сфери: в управліннях праці та соціального захисту населення, центрах
зайнятості, територіальних центрах соціального обслуговування пенсіонерів та
одиноких непрацездатних громадян, у міських та обласних  центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,
в управліннях Пенсійного фонду України; 

за спеціальністю
«Фінанси та кредит»: фахівцями в галузі фінансів, банківської справи,
економістами, консультантами з економічних питань, фінансових установах,
органах виконавчої влади, державному казначействі, кредитних відділеннях,
податкових адміністраціях; 

за спеціальністю
«Облік і аудит»: аудиторами, бухгалтерами, бухгалтерами-ревізорами, у галузі управління
діяльністю підприємств; 

за спеціальністю 
«Менеджмент організацій»: менеджерами
з досліджень та розробок, менеджерами з права, досліджень ринку,  вивчення суспільної думки, менеджерами з
підбору, забезпечення та використання персоналу

Керівний склад та кафедри інституту 
 Давиденко Ганна Віталіївна — директор інституту, кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземної філології та перекладу;
 заступник директора з науково-педагогічної роботи — Ілініч Світлана Юріївна, кандидат філологічних наук, доцент.

Галерея

Посилання 
 ВІННИЦЬКИЙ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ 
 Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»: підрозділи 

Вищі навчальні заклади Вінниці
1999 у Вінниці
Засновані в Україні 1999
Навчальні заклади, засновані 1999